Zico – calciatore brasiliano
Fernando Zico Manuel Ngolongolo, detto Zico – calciatore angolano
Abisai Shiningayamwe, detto Zico – calciatore namibiano
Zico Paul Friday – calciatore sudsudanese